Шукшум:
 Шукшум — река в России, протекает в Кировской области, Нижегородской области, Республике Марий Эл.
 Шукшум — деревня Тоншаевского района Нижегородской области.